Натуральне число 1956
 1956 рік до нашої ери
 1956 рік нашої ери